Le qualificazioni del singolare femminile del Mutua Madrileña Madrid Open 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Mutua Madrileña Madrid Open  2009 prevedevano 32 partecipanti di cui 8 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

Assente
 Roberta Vinci (Qualificata)
 Elena Vesnina (Qualificata)
 Assente
 Anna-Lena Grönefeld (Qualificata)
 Vera Duševina (Qualificata)
 Assente
 Tamira Paszek (primo turno)

 Assente
 Nathalie Dechy (ultimo turno)
 Michelle Larcher De Brito (primo turno)
 Mariana Duque-Marino (primo turno)
 Alla Kudrjavceva (ultimo turno)
 Jill Craybas (primo turno)
 Ayumi Morita (ultimo turno)
 Akgul Amanmuradova (Qualificata)

Qualificati 

 Akgul Amanmuradova
 Roberta Vinci
 Elena Vesnina
 Mariana Duque-Marino

 Anna-Lena Grönefeld
 Vera Duševina
 Aravane Rezaï
 Varvara Lepchenko

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Mutua Madrileña Madrid Open 2009
WTA Tour 2009